Adam Siemaszko − polski rzeźbiarz i grafik
 Ewa Siemaszko − polska inżynier technolog, badaczka zbrodni wołyńskiej
 Janina Woroniecka-Siemaszko − polska entomolog
 Józef (Siemaszko) − biskup greckokatolicki i prawosławny
 Kazimierz Siemaszko − ksiądz, pedagog i działacz społeczny
 Mateusz (Siemaszko) − biskup prawosławny
 Napoleon Siemaszko − polski adwokat, działacz ruchu narodowego w II RP i PRL
 Nikołaj Siemaszko − radziecki lekarz, działacz społeczny, ludowy komisarz zdrowia ZSRR
 Nina Siemaszko − amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna polskiego pochodzenia
 Olga Siemaszko − polska grafik, malarka i ilustratorka książek
 Stanisław Siemaszko − białoruski biznesmen polskiego pochodzenia, działacz mniejszości polskiej, przewodniczący Związku Polaków
 Wanda Siemaszko − polska aktorka teatralna
 Waldemar Siemaszko − polski lawinoznawca, ratownik GOPR, przewodnik sudecki
 Wincenty Siemaszko − polski mykolog
 Władysław Siemaszko − polski prawnik, działacz kresowy, badacz zbrodni wołyńskiej
 Zbigniew Siemaszko – polski historyk, pisarz i publicysta emigracyjny
 Zbyszko Siemaszko − polski artysta fotografik
 Zofia Siemaszko − polska artystka, uczestniczka powstania warszawskiego